Шарли́н Лабонте́ (; , Гринфилд-Парк, Квебек, Канада) — канадская хоккеистка. Амплуа — вратарь. Трёхкратная олимпийская чемпионка (2006, 2010, 2014), двукратная чемпионка мира (2007, 2012).

Хоккейная карьера 
В 1999—2000 годах Лабонте провела около 30 матчей в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за клуб «Акади-Батурст Титан». Это был всего лишь второй случай (после Манон Реом), когда девушка участвовала в соревнованиях, проводимых мужской Канадской хоккейной лигой.

Лабонте трижды принимала участие в Олимпийских играх — 2006, 2010 и 2014 годов, каждый раз завершавшихся триумфом канадок. На играх в Турине Лабонте провела три матча, включая финал против сборной Швеции. Шарлин стала лучшим голкипером турнира по показателю надёжности и проценту отражённых бросков. В 2010 году она была третьим вратарём сборной после Ким Сен-Пьер и Шэннон Сабадош.

В 2009 году Шарлин была признана лучшим вратарём чемпионата мира в Финляндии, даже несмотря на то, что сборная Канады заняла второе место.

Личная жизнь 
Шарлин Лабонте живёт в Монреале (Квебек). В 2011 году она окончила университет Макгилла по специальности «физическое воспитание».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Профиль на hockeydb.com
 Профиль на hockeycanada.ca

Хоккеистки Канады
Хоккейные вратари
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Выпускники Университета Макгилла